Кубок короля Таиланда — международный товарищеский футбольный турнир, проходящий в Таиланде. Турнир проводится с 1968 года, за исключением 1983, 1985, 2008, 2011, 2014, 2020 и 2021 годов.

Турниры

Примечания

Ссылки 
 RSSSF. Кубок короля Таиланда. Статистика 

Международные соревнования по футболу в Таиланде
Товарищеские турниры по футболу